Да́дмэн, Да́дмен () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Дадмэн, Лен (Леонард; 1933—2004) — шотландский крикетчик, кёрлингист и футболист.
 Дадмэн, Ник (род. 1958) —  британский гримёр, специалист по спецэффектам, анимации и визуальным эффектам.